

Результаты игр

Западная конференция

Восточная конференция

Финальный раунд

Ссылки 
 1-й тур Москва-Нерюнгри
 Восточная конференция 2-й тур Нерюнгри
 Финальный раунд 1-й круг Москва
 Финальный раунд 2-й круг Москва

Чемпионаты России по футболу в залах